Ricard II (Shakespeare), obra teatral de William Shakespeare
 Ricard II d'Anglaterra (1367 - 1400) rei d'Anglaterra
 Ricard II de Milhau i Gavaldà (? - 1051), vescomte de Milhau i comte de Gavaldà
 Ricard II de Normandia (963 - 1027), duc d'Anglaterra